L'échelle de Jacob désigne :

 l'Échelle de Jacob (Théosophie), ésotérisme, de fait :  les 7 degrés de l'initiation humaine..
 l'échelle de Jacob, une scène de la Genèse dans la Bible (Ancien Testament)
 un tableau de Ludovic Carrache
 un tableau de William Blake
 une fresque de l'église Saint-Sulpice à Paris
 Die Jakobsleiter, un oratorio inachevé d'Arnold Schönberg
 L'Échelle de Jacob, un livre de Gustave Thibon, recueil d'aphorismes paru en 1942
 L'Échelle de Jacob, roman (2015) russe de Lioudmila Oulitskaïa (1943-)
 L'Échelle de Jacob, un film d'Adrian Lyne (1990)
 L'Échelle de Jacob, une maison d'édition, créée en 1998, établie à Dijon.
 L’Échelle de  Jacob, un cabaret de la rive gauche à Paris.
 L'Échelle de Jacob, un site internet d'informations.

Homonymie de titre